

Étymologie 
Vadim est un prénom masculin slave très répandu en Russie. Le prénom possède deux origines. Il est dérivé du mot persan badian qui signifie « anis ». Il est également lié au mot slave volod qui signifie « règle » ou « autorité ».

Pseudonyme 

 Christian Vadim (1963-), acteur français. Il est le fils de Roger Vadim
 Roger Vadim (1928-2000), cinéaste et acteur français
 DJ Vadim (19?-), artiste de hip-hop expérimental russe.

Prénom 
 Vadim Nikolaevich Delaunay (1947-1983), poète et dissident russe
 Vadim Devyatovskiy (1977-), athlète biélorusse
 Vadim Valentinovitch Evseev (1976-), footballeur russe 
 Vadim Kapranov (1940-2021), entraîneur de basket-ball russe 
 Vadim Khamouttskikh (1969-), joueur de volley-ball russe 
 Vadim Perelman (1963-), réalisateur et producteur russo-américain 
 Vadim Piankov (1963-), acteur, auteur-compositeur-interprète russe 
 Vadim Repin (1971-), violoniste russe 
 Vadim Sashurin (1970-), biathlète biélorusse
 Vadim Schneider (1986-2003), acteur franco-canadien
 Corneliu Vadim Tudor (1949-), homme politique roumain
 Vadims Vasiļevskis (1982-2015), athlète letton

Saint des églises chrétiennes 
 Vadim († 375), martyr en Perse, fêté le 9 avril.

Notes et références